Chieftain steht für:

 Chieftain, im amerikanischen Englisch für Stammes-Häuptling
 Chieftain, Oberhaupt einer schottischen Familie, siehe Schottischer Clan #Chieftain
 Chieftain (Panzer), britischer Kampfpanzer
 Pontiac Chieftain, Fahrzeug der US-amerikanischen Automarke Pontiac
 Piper PA-31-350 Navajo Chieftain, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Piper PA-31
 Chieftain, die internationale Bezeichnung für den Høvdingestolen-Lesesessel FJ49A des Designers Finn Juhl 

Die Genitiv- und Pluralform des Lemmas „Chieftains“ steht für:
 The Chieftains, irische Musikgruppe
 Chieftains (Major Ridge Home), historisches Wohnhaus des Chieftain (Häuptlings) der Cherokee, Major Ridge; National Historic Landmark der USA, NRHP-Registernummer 71000273